Cerbu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cerbu (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Cerbu (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Cerbu (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Cerbu (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea
 Cerbu (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea